Corazolla ist der Familienname von

 Jan Corazolla (1931–1998), deutscher Cellist und Dirigent
 Paul Corazolla (1930–2018), deutscher Künstler